

Patronyme
 Hédi Bouraoui, (1932- ), est un poète, nouvelliste et universitaire tuniso-canadien.
 Nina Bouraoui, (1967- ), est une écrivaine française.
 Abdelhakim Bouraoui, (1954- ), est un haut fonctionnaire et homme politique tunisien. 
 Abdelaziz Bouraoui, (1923-2008), est un syndicaliste tunisien.
 Chahida Ben Fraj Bouraoui, (1960- ), est une ingénieur et femme politique tunisienne.
 Amira Bouraoui, est une militante algérienne.

Toponymie
 Bouraoui Belhadef est une commune de la wilaya de Jijel en Algérie.
 

Homonymie
Homonymie de patronyme